Cet article dresse une liste des villes tchadiennes les plus peuplées.

Annexes

Sources

Liens externes 
 

Tchad
 
Liste en rapport avec le Tchad

simple:Chad#Cities